Alexandru Lazăr se poate referi la unul din următorii:

 Alexandru Lazăr (1933-2019), actor român
 Alexandru Lazăr (n. 1991), fotbalist român